Carles d'Habsburg o Carles II d'Àustria Interior (Viena, 1540 - Graz, 1590), arxiduc d'Àustria, duc de l'Àustria Interior
 Carles d'Habsburg o Carles II de Castella
 Carles d'Habsburg o Carles V del Sacre Imperi Romanogermànic
 Carles d'Habsburg o Carles VI del Sacre Imperi Romanogermànic
 Carles d'Habsburg (Príncep d'Astúries) (Valladolid, 1545 - Madrid, 1568), infant de Castella i príncep d'Astúries, Girona i Viana (1556-1568) 
 Carles Pius d'Habsburg-Lorena i Borbó (Viena, 1909 - 1953) pretendent carlí al tron espanyol amb el nom de "Carles VIII"
 Carles d'Habsburg-Lorena (1961), polític austríac, cap de la casa d'Habsburg-Lorena

Vegeu també:
 Carles d'Àustria
 Carles I d'Àustria i IV d'Hongria
 Carles Lluís d'Àustria